Мелос — многозначный термин:
 Мелос — в музыке, напев, мелодия.
 Мелос — имя двух персонажей древнегреческой мифологии, отца и сына.

См. также 
 Милос — вулканический остров в Эгейском море.